Осмар Фортес Барселлос (; 3 октября 1921, Порту-Алегри — 17 июня 1979, Порту-Алегри), более известен под именем Тезоуринья (; бразильское название птицы Вилохвостого королевского тиранна) — бразильский футболист, правый нападающий. Один из лучших игроков клуба «Интернасьонал» всех времён.

Карьера 
Тезоуринья родился 3 октября 1921 года в Порту-Алегри. Его семья была очень бедной: отец работал шофёром, а мать была домохозяйкой. В 1933 году его отец умер и в этот период итак небогатая семья оказалась за чертой бедности, из-за чего Тезоуринья часто голодал. Само прозвище «Тезоуринья» футболист получил от своего отчима, который был основателем карнавального блока «Ос Тезоурас» (). Он, вместе с братом Адемаром несли знак «Ос Тезоурас» во время карнавалов в районе Сидаде Байша. Адемар, будучи старшим, получил прозвище «Тезоура», а Осмар Фортес, являвшийся младшим, был прозван «Тезоуринья». Позже брат погиб, неудачно приземлившись после опасного прыжка.

Тезоуринья начал свою карьеру играя в порту Алегрансе города Порту-Алегри, где он играл на улочках Арлинду, Санс-Соуси, Сантана и других. Там его заметили руководители полулюбительского клуба «Ферровиарио», принадлежащего местной железнодорожной станции. В одном из матчей «Ферровиарио» присутствовали скауты клуба «Интернасьонал», пригласившие его в команду. Но тренерский штаб клуба наказал Тезоуринье, страдавшего из недоедания в детстве, ежедневно есть 500 грамм мяса и пить два литра молока, чтобы накачать мышечную массу. Эти продукты клуб выдавал самостоятельно, так как денег молодым игрокам не платили, а Тезоуринья, будучи бедным человеком, позволить себе эти продукты не мог.

В основном составе клуба он дебютировал 23 октября 1939 года в матче с «Крузейро», завершившимся со счётом 2:1. На поле футболист вышел во втором тайме, заменив травмировавшегося Карлитоса. А 14 декабря Тезоуринья забил свой первый гол, поразив ворота клуба «Форца е Луз», всего же «Интернасьонал» забил в той игре 7 безответных мячей. Годом позже игрок заключил свой первый профессиональный контракт с клубом сроком на два года, позволявший ему зарабатывать 200 долларов в месяц. Несмотря на хорошее начало в «Интере», Тезоуринья не мог выдержать конкуренции на левом фланге атаки с Карлитосом, а потому был переведён на правый фланг нападения, где играл уже до конца карьеры. Вместе с тем, выступая в составе «Интера», Тезоуринья продолжал работать в бригаде военной полиции, патрулировавшей Порту-Алегри.

В следующем году, 4 января Тезуоринья стал кумиром болельщиков, он забил 2 гола в течение 14-ми минут в ворота принципиального соперника, клуба «Гремио», а его «Интер» победил 6:1. А всего в чемпионате забил 10 голов, чем помог «Интеру» выиграть чемпионат штата, впервые за 5 лет. А затем в течение 5 подряд сезонов клуб выигрывал чемпионат штата. Правда сам Тезоуринья результативностью не блистал: два гола в 1941 и 1942, три в 1943 и один в 1944. Но несмотря на невысокие голевые достижения, Тезоуринья множество раз ассистировал партнёрам, постепенно став одним из лучших правых краёв нападения в бразильском футболе.
Жайме (левый защитник «Фламенго»): «Смотри, Карлитос забил уже два гола».Бигуа (правый защитник «Фламенго»): «Заткнись, Тезоуринья забил три».
В 1944 году Тезоуринья был впервые вызван в сборную Бразилии, став первым игроком «Интернасьонала», вызванным в стан национальной команды. 14 мая он дебютировал в матче с Уругваем, организованном в честь бразильских солдат, воевавших на фронтах второй мировой войны, игра завершилась со счётом 6:1 в пользу бразильцев, а второй мяч бразильцев был на счету Тезоуриньи. А в следующем году поехал в составе сборной на южноамериканский чемпионат, где бразильцы заняли второе место, но сам Тезоуринья хорошо проявил себя, став лучшим игроком турнира. А затем в том же году выиграл Кубок Рока, участвуя в первой из двух игр. 15 января 1949 года Тезоуринья получил приз лучшего игрока Бразилии. Конкурс был организовал фармацевтической фирмой Melhoral и назван «Melhoral dos Cracks». Он состоял из всенародного голосования, путём написания имени любимого игрока на конверте для лекарств, а главным призом была квартира в Барра-да-Тижука, районе Рио-де-Жанейро. Тезоуринья уверенно победил, набрав 3 888 440 голосов избирателей. В том же году Тезоуринья стал в составе сборной чемпионом Южной Америки, а сам забил 7 голов в 8 матчах, получив «лавры» второго бомбардира турнира.

В середине 1949 года нападающий перешёл в клуб «Васко да Гама», заплативший за трансфер футболиста 300 тыс. крузейро, отдавший нападающего Солиса и предложивший игроку хорошие финансовые условия и квартиру в Рио-де-Жанейро. Он дебютировал в команде 4 января 1950 года в матче турнира Рио-Сан-Паулу с клубом «Португеза Деспортос», в котором «Васко» был сильнее, выиграв 5:2, а сам Тезоуринья забил один из мячей ударом со штрафного. В том же году Тезоуринья получил в матче с «Коринтиансом» тяжёлую травму мениска на левой ноге, это стоило ему участия в чемпионате мира, где бразильцы заняли второе место.

В 1952 году Тезоуринья, которого не захотел видеть в своих рядах «Интернасьонал», перешёл в «Гремио», став первым чернокожим спортсменом в истории клуба, ранее известном в том, что в нём не играли темнокожие футболисты. Тезоуринья первоначально не хотел переходить в «Гремио», опасаясь отношения болельщиков команды, но президент команды, Жоакин, уговорил его, сказав, что с фашизмом в клубе можно справиться лишь методом такого психологического удара. В составе «Гремио» Тезоуринья дебютировал 16 марта в матче с «Жувентуде», завершившимся со счётом 5:3 в пользу «Гремио», сам Тезоуринья забил в этой игре два мяча.
Тезоуринья оказался, как арианство, в «Гремио». Он аболюционизм, который «Васко» подарил нам.
Завершил карьеру Тезоуринья в клубе «Насьонал» из Порту-Алегри, где выступал с конца 1954 по сентябрь 1957 года. 26 марта 1969 года, в возрасте 47 лет, Тезоуринья сыграл свой прощальный матч, где его «Интернасьоналу» противостоял клуб «Рио-Гранде», игра завершилась ос счётом 4:1 в пользу «Интера», сам же «виновник торжества» срезал сетку на воротах на память.

Завершив карьеру, Тезоуринья некоторое время работал на технических должностях в различных бразильских клубах, а в 1960 году недолго тренировал в Югославии.

В 1977 году у Тезоуриньи обнаружили рака желудка. Он лечился в больницах Петрополис, де Клиникас и Консейсан. Он умер два года спустя в возрасте 57 лет. Футболист был похоронен на кладбище Жоан XXIII в Порту-Алегри.
Тезоуринья был лучшим крайним нападающим страны в годы, предшествовавшие эпохе Гарринчи.

Статистика

Клубная

Международная

Достижения

Командные 
 Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул: 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948
 Чемпион Порту-Алегри: 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948
 Обладатель Кубка Рока: 1945
 Обладатель Кубка Рио-Бранко: 1947, 1950
 Чемпион Южной Америки: 1949
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1950
 Обладатель Кубка Освалдо Круза: 1950

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул: 1943 (27 голов), 1945 (24 гола)

Примечания

Ссылки 
 Статья на terceirotempo.ig.com.br
 Профиль на СамбаФут
 Профиль на cbf.com.br
 Статья на blogspot.com
 Профиль на internacional.com.br

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Насьонал» Порту-Алегри
Умершие от рака желудка
Похороненные в Порту-Алегри